Yves Josselin, né le , est un chanteur français. Il a résidé à Grasse dans les années 1960 a fréquenté le lycée Antoine Chiris anciennement College Technique St Claude.

Biographie

Discographie
 1965 : Qu’est-ce qui m’a pris un jour
 1965 : Cheval de bois
 1966 : L’oiseau bleu
 1966 : Marie
 1967 : Ne me laisse pas mourir
 1968 : On verra

Notes et références

Sources 
 Yves Josselin sur Encyclopédisque

Chanteur français du XXe siècle
Naissance en août 1948